— японская кёрлингистка.

В составе женской сборной Японии участвовала в трёх : в  в качестве запасного (заняли восьмое место), в  на позиции первого (заняли также восьмое место), в  году снова в качестве запасного (выиграли серебряные медали).

В 2022 году Исидзаки стала самой «возрастной» из японских спортсменов, завоёвывавших какие-либо медали на летних или зимних Олимпийских играх: на день окончания турнира по кёрлингу ей было 43 года и 1 месяц, до этого рекорд «японских олимпийских медалистов по возрасту» принадлежал прыгуну с трамплина Нориаки Касай, который выиграл две медали на зимних Олимпийских играх 2014 в возрасте 42 года и 8 месяцев.

Биография 
Начальную и старшую школу с коммерческим уклоном закончила в родном Обихиро.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (, , , ), серебро (, , , ), бронза (, ).
 : золото (2000, 2003, 2008, 2009, 2010, ), серебро (2001, 2002, 2011), бронза (2004, 2012).

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт команды клуба Аомори
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы Панконтинентального чемпионата по кёрлингу
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Азиатских игр по кёрлингу